Ibar peut faire référence à :

Toponymes

Ibar est un mot (et une racine) basque signifiant 'vallée' et plus généralement des lieux bas, donc humides. Il intervient dans de nombreux toponymes. La racine (i)bai 'rivière' dérive de (i)bar(re) 'vallée' (phénomène de liaison) :
 le ruisseau d'Ibargonéa, qui se jette dans le Saison ;
 Le Péko Ibar erreka, un affluent de l'Ibargonéa à Camou-Cihigue ;
 L'Ibarrondoko errera, un affluent du Saison à Larrau ;
 Ibar eskuina, un hameau d'Ordiarp ;
 Eibar, une ville dans la province du Guipuscoa ;
 Ibardingo erreka, un affluent de la Nivelle à Ascain.
 Ibarrolle est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Oztibarre est un pays de la province basque de Basse-Navarre.

La route de l'Ibar, une route nationale de Serbie ;
 L’Ibar, en serbe cyrillique , une rivière de Serbie, du Kosovo et du Monténégro.

Personnalités
 Juan José Ibarretxe, Lehendakari de la Communauté autonome basque de 1999 à 2009 ;
 Kalimba Marichal Ibar, chanteur de pop mexicaine.

Voir aussi

Notes et références 

Toponymie basque